Slovo Portu má více významů:

jméno či příjmení
 Portu – španělský fotbalový záložník

jiné
 Portu.cz – česká investiční firma